Эрлинг Годтфред Мюре (; 11 января 1903, Кристиания — 12 апреля 1971) — норвежский шахматист, национальный мастер. Трехкратный чемпион Норвегии (1946, 1950 и 1955 гг.). В составе сборной Норвегии участник трех шахматных олимпиад.

Выступал за клуб «Oslo Schakselskap».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века